Окан Ялабык () (р. 13 декабря 1978 года, Стамбул или Бигадич, Балыкесир) — турецкий актёр театра и кино. Мировую известность ему принесла роль Паргалы Ибрагима-паши в культовом сериале Великолепный век.

Биография 
Окан Ялабык родился 13 декабря 1978 года Стамбуле; второй ребёнок в семье. В 2005 году по настоянию Дженгиза Деведжи он оказался в театральном клубе . После школы Окан окончил отделение драмы  Стамбульского университета. С 1998 года работает в театре. В том же году Окан начал свою телевизионную карьеру. Кроме ролей в театре и на телевидении, актёр занимается озвучиванием игр, рекламных роликов и анимационных фильмов.

В 2010 году ему предложили сыграть одну из главных ролей в историческом сериале Великолепный век. Этот проект принес актёру всемирную популярность и признание, а также много престижных наград. Сам Окан считает роль Ибрагима-паши лучшей в своей карьере.

Личная жизнь 
Был женат на актрисе Ханде Сорал. С 2012 по 2015 год состоял в отношениях с актрисой Ханде Догандемир. 

Некоторое время Окан встречался с девушкой по имени Эзги Айвали, но в 2020 году стало известно, что они расстались. 

У актёра нет детей и на данный момент он холост.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
 Окан Ялабык на сайте TurkishtvSeries.ru

Актёры телевидения Турции